Sofja Dmitrijewna Tichonowa (ros. Софья Дмитриевна Тихонова; ur. 16 listopada 1998) – rosyjska skoczkini narciarska, indywidualna mistrzyni i drużynowa wicemistrzyni świata juniorów z 2015, a także indywidualna brązowa medalistka mistrzostw świata juniorów z 2016.

Przebieg kariery 
Na międzynarodowej arenie zadebiutowała 7 grudnia 2011 roku w Rovaniemi podczas zawodów Pucharu Kontynentalnego, oddając skok na odległość 60,5 m na skoczni normalnej.

Pięciokrotnie wystartowała w konkursach o mistrzostwo świata juniorek. W 2011 roku w Otepää zajęła 43. miejsce w konkursie indywidualnym. Rok później wystartowała zarówno w konkursie indywidualnym, jak i drużynowym. W rywalizacji indywidualnej zajęła 41. miejsce, natomiast w drużynie, wraz z Adelą Raszytową, Anastasiją Wieszczikową i Aleksandrą Kustową, była 9. 24 stycznia 2013 roku w Libercu wystartowała w ósmej rywalizacji o tytuł mistrzyni świata juniorów. Indywidualnie była 15., natomiast wraz z Stiefaniją Nadymową, Darją Gruszyną i Aleksandrą Kustową zajęła 6. miejsce w konkursie drużynowym.

W sezonie 2012/2013 uplasowała się na szóstym miejscu w klasyfikacji generalnej Pucharu Kontynentalnego kobiet. W pierwszym konkursie, w Oberwiesenthal, zajęła 9. miejsce, a w kolejnych trzech – w Örnsköldsvik zajmowała odpowiednio – 5., 7. i 8. miejsce. Startowała także w cyklu FIS Cup – w pierwszym konkursie na skoczni Alpenarena w Villach została zdyskwalifikowana, natomiast w drugim zajęła 19. miejsce. Kolejne dwa zmagania odbyły się w Râșnovie i w obu Rosjanka okazała się najlepsza, dzięki czemu wygrała cały cykl z przewagą 47 punktów nad Danielą Haralambie, oraz 52 punktów nad Emą Klinec.

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Turniej Sylwestrowy

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Rosyjskie skoczkinie narciarskie
Rosyjscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Ludzie urodzeni w Petersburgu
Urodzeni w 1998